El·linikí Radiofonia Tileórasi
 Ente Radio Trieste és l'empresa de ràdio pública i estatal de Territori Lliure de Trieste
 European Round Table of Industrialists
 Teràpia de reemplaçament enzimàtic